Pseudoclathrus är ett släkte av svampar. Pseudoclathrus ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Stinksvampar
Pseudoclathrus